Stati Uniti d'America
 Pine Ridge – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Pine Ridge – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Pine Ridge – census-designated place della Contea di Shannon, Dakota del Sud
 Pine Ridge	- census-designated place della Contea di Citrus, Florida
 Pine Ridge – census-designated place della Contea di Collier, Florida
 Pine Ridge – census-designated place della Contea di Sheridan, Nebraska
 Pine Ridge – census-designated place della Contea di Pike, Pennsylvania
 Riserva indiana di Pine Ridge – riserva indiana del Dakota del Sud
 Sudafrica
 Pine Ridge – città della Municipalità locale di Emalahleni, Mpumalanga